San Ruffino ima više značenja:
 San Ruffino, Alessandria
 San Ruffino, Parma
 San Ruffino, Pisa
 San Ruffino, Reggio Emilia